Chan-šan je čínské jméno, které může označovat:

 Chan-šan (básník) – čínský básník tchangského období;
 Chan-šan Te-čching (1546–1623) – čínský buddhistický mnich a básník;

 chrám Chan-šan – buddhistický chrám v Su-čou;

 Chan-šan (An-chuej) – okres v městské prefektuře Ma-an-šan v provincii An-chuej;
 Chan-šan (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Chan-tan v provincii Che-pej.